Cynodon genere di pesci ossei della famiglia Cynodontidae
Cynodon genere di piante della famiglia Poaceae